Landesregierung und Stadtsenat Marek bezeichnet mehrere Regierungen Wiens:
 Landesregierung und Stadtsenat Marek I (1965 bis 1969)
 Landesregierung und Stadtsenat Marek II (1969/70)